Poplité (dérivé du latin poples, « jarret ») est un adjectif désignant un rapport avec la partie postérieure du genou.

 L’artère poplitée ;
 La fosse poplitée (ou creux poplité) ;
 Le muscle poplité ;
 La veine poplitée.